D978 (Corrèze), een departementale weg in het Franse departement Corrèze
 D978 (Puy-de-Dôme), een departementale weg in het Franse departement Puy-de-Dôme